Murilo Caldas (Rio de Janeiro, 27 de junho de 1905 – Rio de Janeiro, 04 de março de 1999) foi um cantor e compositor de música popular brasileira. Seu irmão, Sílvio Caldas (1908–1998), também foi um compositor e cantor.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro